Classe O peut faire référence à :

Classe de navires 
 la , un projet de classe de croiseurs de bataille de la Kriegsmarine ;
 la classe O, une classe de destroyers de la Royal Navy construits pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 la , une classe de sous-marins américains construits pendant la Première Guerre mondiale;
 la classe O, plusieurs  classes de sous-marins de la Marine royale néerlandaise
 la classe O ou classe Odin, une classe de sous-marins de la Royal Navy construits après la Première Guerre mondiale ;
 la classe O ou classe Oberon, une classe de sous-marins de la Royal Navy construits dans les années 1960.

Véhicules 
 la classe O de locomotives à vapeur russes.